Йоханнес Йенсен:
 Йенсен, Йоханнес Вильгельм (1873—1950) — датский писатель и поэт.
 Йенсен, Ханс (1907—1973) — немецкий физик.